El término agenda puede referir a los siguientes artículos:

 Agenda electrónica es un dispositivo o programa que permite almacenar apuntes.
 Agenda (de reunión) es una lista de puntos a ser discutidos en una reunión.
 Agenda personal es un libro en blanco para anotar actividades personales previstas.
 Diario personal es un documento escrito en el cual se relata lo ocurrido cada cierto tiempo.
 Agenda política es una serie de objetivos de un grupo ideológico, a veces usado de forma negativa. También, los temas de discusión por un gobierno.
 Agenda de los sueños es un documento en el cual se anotan las diferentes personas con las que se sueña.
 Agenda MSD es un programa en MSD Soft fue creado en 1999 para realizar calendario, direcciones, avisos, tareas, fichas, citas, diario, eventos, etc.

Enlaces externos 

 Lista de contactos